Termin HMM1 ima više značenja.

 2,7,4'-Trihidroksiizoflavanon 4'-O-metiltransferaza, enzim
 -{Heroes of Might and Magic: A Strategic Quest}-, video igra